Wasserborn bezeichnet:
 Wasserborn (Schönbach), historische Quellenanlage im Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland
 Wasserborn, bis 1937 Radwanitz, Ort im Kreis Breslau, Schlesien, seit 1945: Radwanice (Siechnice) im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wasserborn, bis 1938 Jablon, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Jabłoń (Pisz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen